El Sexto (Le Sixième en espagnol), renvoie à :

 El Sexto, roman de l'écrivain et ethnologue péruvien José María Arguedas ;
 El Sexto, pseudonyme de l'artiste de graffitis et militant pour les droits de l'homme cubain Danilo Maldonado Machado.